Torikai ist der Familienname folgender Personen:

 Yoshiki Torikai (* 1998), japanischer Fußballspieler
 Yūya Torikai (* 1988), japanischer Fußballspieler